Parradine bezeichnet:

 Parradine Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers J. J. R. Automotive